Zkratka MTP má více významů:

 Mail Transfer Protocol
 Media Transfer Protocol
 Message Transfer Part
 Meteosat Transition Programme
 Media Termination Points
 Multipurpose Transaction Protocol
 Multi-Terrain Pattern